«В один прекрасный день» — название нескольких фильмов:
 «В один прекрасный день» — художественный фильм Михаила Слуцкого (СССР, 1955 год)
 «В один прекрасный день» — музыкальная комедия Юлия Гусмана и Рустама Ибрагимбекова (СССР, 1976 год)
 «В один прекрасный день» — драма Джорджо Диритти (Италия — Франция, 2013 год)

Примечания